Hotič je lahko:
 Spodnji Hotič - naselje v Sloveniji
 Zgornji Hotič - naselje v Sloveniji